

Codici 
 CCX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caceres (Brasile)

Altro 
 CCX – 210 nel sistema di numerazione romano
 Koenigsegg CCX – automobile della Koenigsegg